«Гороскоп Иисуса Христа» () — венгерский художественный фильм 1989 года, поставленный режиссёром Миклошем Янчо по одноимённому роману , написанному в 1977 году.

Сюжет 
Писатель и участник оппозиционного левого движения Йозеф К. оказывается втянутым в череду загадочных событий. Убита его любовница. Ведётся следствие. Но и самому Йозефу угрожает смертельная опасность.

Актёрский состав

Монтажёр 
 .

Награды и номинации 
 1989 — номинация на Приз за лучший фильм — Золотой «Святой Георгий» на XVI Московском международном кинофестивале.

Примечания

Литература

Ссылки 

Фильмы на венгерском языке
Фильмы-драмы Венгрии
Фильмы Миклоша Янчо
Фильмы Венгрии 1989 года